Calafato est un patronyme italien et maltais.

Étymologie 
Ce nom vient du mot italien calafato qui désigne un « calfat », un « calfateur ». Calafato dérive, via le grec médiéval kalaphátês (καλαϕάτης), de l'arabe kalafa.

Distribution du patronyme dans le monde 
En Italie, il est localisé principalement en Sicile et en Campanie.
À Malte, sa présence est attestée au  sous les formes Calafat (en 1419) et Calfat (en 1480).

Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  en Italie.

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Calafato est notamment porté par :

 Eustochia Smeralda Calafato (1434–1485), religieuse italienne et sainte catholique.

Notes et références

Voir aussi 
 Calfat
 Calfatage

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003.

Liens externes 
 

Patronyme italien
Patronyme maltais